Skowron ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Skowron (1957–2019), polnischer Jazzmusiker
 Werner Skowron (1943–2016), deutscher Politiker (CDU), letzter Minister der Finanzen der DDR